Liisaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Liisaluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Liisaluoto (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar